Roman Červenka (né le  à Prague en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Slavia Prague, il joue ses premiers matchs dans l'Extraliga en 2003. Il remporte l'Extraliga 2008. En 2010, il signe à l'Avangard Omsk dans la KHL. Il côtoie ses compatriotes Martin Škoula et Jaromír Jágr. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Flames de Calgary face aux Oilers d'Edmonton. Le , il marque son premier but chez les Blue Jackets de Columbus. En  il évolue avec le HC Fribourg Gottéron, club de la LNA suisse.

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque en sélection senior. Il a participé à plusieurs éditions du championnat du monde et aux Jeux olympiques de 2010.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| HC Slavia Prague|| Extraliga|| 15|| 0|| 1|| 1|| 2|| 8|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2003-2004 ||HC Kometa Brno|| 1.liga|| 3|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2004-2005|| HC Hradec Kralove|| 1.liga || 23|| 15|| 8|| 23|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || Havlickuv Brod|| 2.liga|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| 12|| 6|| 1|| 7|| 20
|-
| 2005-2006|| HC Slavia Prague || Extraliga|| 22|| 0|| 0|| 0|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 ||HC Hradec Kralove || 1.liga || 7|| 1|| 2|| 3|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 ||HC Slovan Ústečtí Lvi|| 1.liga || 23|| 7|| 6|| 13|| 22|| 17|| 1|| 5|| 6|| 20
|-
| 2006-2007|| HC Slavia Prague || Extraliga|| 51|| 6|| 6|| 12|| 54|| 6|| 3|| 1|| 4|| 6
|-
| 2007-2008|| HC Slavia Prague || Extraliga|| 41|| 19|| 11|| 30|| 72|| 14|| 4|| 4|| 8|| 20
|-
| 2008-2009|| HC Slavia Prague || Extraliga|| 51|| 28|| 31|| 59|| 56|| 18|| 13|| 11|| 24|| 20
|-
| 2009-2010|| HC Slavia Prague || Extraliga|| 50|| 30|| 43|| 73|| 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Avangard Omsk|| KHL|| 51|| 31|| 30|| 61|| 56|| 12|| 5|| 4|| 9|| 4
|-
| 2011-2012|| Avangard Omsk || KHL || 54|| 23|| 16|| 39|| 18|| 20|| 11|| 12|| 22|| 4
|-
| 2012-2013 || HC Slavia Prague || Extraliga || 9|| 5|| 8|| 13|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| HC Lev Prague || KHL || 5|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Flames de Calgary || LNH || 39|| 9|| 8|| 17|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 53|| 14|| 25|| 39|| 34|| 10|| 6|| 11|| 17|| 8
|-
|2014-2015 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 55|| 13|| 23|| 36|| 22|| 22|| 2|| 5|| 7|| 10
|-
| 2015-2016 || KLH Chomutov || Extraliga || 49|| 23|| 38|| 61|| 96|| 8|| 3|| 6|| 9|| 12
|-
| 2016-2017 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 44 || 16 || 35 || 51 || 32 || 10 || 4  || 10 || 14 || 14
|-
| 2017-2018 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 32 || 13 || 24 || 37 ||28 ||5 ||1 ||4 ||5 ||4 
|-
| 2018-2019 || ZSC Lions || LNA || 22|| 5|| 16 || 21 || 8|| -|| -|| -||- ||-
|-
| 2019-2020 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 32 || 14 || 27 || 41 || 30|| -|| -|| -||- ||- 
|-
| 2020-2021|| Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 49 || 16 || 35 || 51 || 63 || 9 || 1 || 6 || 7 || 10
|-
| 2021-2022|| Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 52 || 20 || 44 || 64 || 30 || 7 || 2 || 4 || 6 || 4
|-
| 2022-2023|| Rapperswil-Jona Lakers || NL || || || || || ||

Au niveau international

| 2005 || align=left| République tchèque U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 1|| 0|| 1|| 8|| -2||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2009 || align=left| || align="left"|Championnat du monde || 7|| 2|| 1|| 3|| 2|| +5||align="left"| place
|-
| 2010 || align=left| République tchèque || align="left"|Jeux olympiques || 5|| 0|| 2|| 2|| 0|| +2||align="left"|  place
|-
| 2010 || align=left| République tchèque || align="left"|Championnat du monde || 9|| 1|| 1|| 2|| 2|| 0|| align="left"| Médaille d'or
|-
| 2011 || align=left| République tchèque || align="left"| Championnat du monde || 9|| 4|| 6|| 10|| 4|| +7|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2014 || align=left| République tchèque || align="left"| Jeux olympiques || 5|| 2|| 0|| 2|| 2|| 0|| align="left"|  place
|-
| 2014 || align=left| République tchèque || align="left"| Championnat du monde || 10 || 2 || 3 || 5 || 4 || +1|| align="left"|  place
|-
| 2015 || align=left| République tchèque || align="left"| Championnat du monde || 10|| 2|| 3|| 5|| 0|| +4|| align="left"|  place
|-
| 2016 || align=left| République tchèque || align="left"| Championnat du monde || 8 || 2 || 5 || 7 || 2 || +6|| align="left"|  place
|-
| 2016 || align=left| République tchèque || align=left|Coupe du monde ||2 ||0 ||0 ||0 ||0||-1 || align=left| place
|-
| 2017 || align=left| République tchèque || align="left"| Championnat du monde || 8 || 3 || 3 || 6 || 4 || +1 || align="left"|  place
|-
| 2018 || align=left| République tchèque || align=left|Jeux olympiques ||6 ||3 ||1 ||4 ||4 ||+1 || align=left| place
|-
| 2018|| align=left| République tchèque || align=left|Championnat du monde ||8 ||0 ||2 ||2 ||8 ||+1 || align=left| place
|-
| 2022 || align=left| République tchèque|| align=left| Jeux olympiques || 4|| 2|| 3|| 5|| 0|| -1|| align=left|  place
|-
| 2022 || align=left| République tchèque|| align="left"| Championnat du monde || 10|| 5|| 12|| 17|| 10|| +4|| align="left"| Médaille de bronze

Trophées et honneurs personnels 
 Extraliga 2009-2010 :
 meilleur pointeur
 meilleur passeur
 meilleur pointeur des séries éliminatoires
 meilleur passeur des séries éliminatoires
 KHL
 2010-2011 : 
 nommé meilleur attaquant du mois d'octobre
 participe avec l'équipe Est au troisième Match des étoiles (titulaire)
 meilleur buteur de la saison régulière
 2011-2012 : 
 participe au quatrième Match des étoiles avec la conférence Est
 nommé dans l'équipe type

Références

Naissance en décembre 1985
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueur du HC Brno
Joueur du HC Slovan Ústečtí Lvi
Joueur du HC Hradec Králové
Joueur du HC Slavia Prague
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du HC Lev Prague
Joueur des Flames de Calgary
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du KLH Chomutov
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Champion de la Coupe Gagarine
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022